Шошкалы:
 Шошкалы (село) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана.
 Шошкалы (озеро, Акмолинская область) — озеро на границе Аккольского района и района Биржан сал Акмолинской области Казахстана.
 Шошкалы (озеро, Узункольский район) — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.
 Шошкалы (озеро, Тимирязевский район) — озеро в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.